JII steht für:
 Jamaica International Invitational, internationale Leichtathletikveranstaltung auf Jamaika
 The John Innes Institute, vormaliger Name des John Innes Centre, englisches Institut für molekulare Pflanzenforschung, Pflanzengenetik und Mikrobiologie

J.II steht für:
 AEG J.II, deutsches Flugzeug
 Albatros J.II, deutsches Flugzeug der Albatros Flugzeugwerke

jii steht für:
 -jii, Variante der indischen Höflichkeitsform -ji wie in Ánandamúrtijii, der Anrede für Prabhat Ranjan Sarkar als Gründer von Ananda Marga
 Jiiddu (ISO-639-3-Code), kuschitische Sprache eines Subclans der Dir (Clan) in Somalia

Siehe auch:
 Sinopterus jii
 J11
 J2

Abkürzung